Mack steht für:
 Mack (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Mack (Schiffbau), Kombination aus Mast und Rauchabzug
 Mack Holding, deutscher Sondermaschinenbau-Konzern
 Mack Rides, deutscher Hersteller von Fahrgeschäften und Vergnügungsanlagen
 Mack Trucks, US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller
 Mack und Muck, Comicfiguren aus dem Disney-Universum
 Josef Mack, deutsche Latschenkiefernöl-Brennerei

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mack (Colorado), im Mesa County
 Mack (Louisiana), im Vermilion Parish
 Mack (Minnesota), im Itasca County
 Mack (Ohio), im Hamilton County
 Mack (Utah), im Millard County

Siehe auch:
 MAC
 Macks Ølbryggeri
 MAG
 Magg
 MAK